Ministério da Administração Interna — departamento do governo português, anteriormente designado por Ministério do Interior
 Ministério do Interior (Alemanha) — departamento do governo alemão
 Ministério do Interior (Angola) — departamento do governo angolano
 Ministério do Interior (Brasil) — antigo departamento do governo brasileiro
 Ministério do Interior (Finlândia) — departamento do governo finlandês
 Ministério do Interior (Reino Unido) — departamento do governo britânico 
 Ministério do Interior (Tailândia) — departamento do governo tailandês
 Ministério do Interior (Uruguai) — departamento do governo uruguaio

Desambiguações de política